Due brave persone – trasmissione radiofonica del 1974, condotta da Cochi e Renato
 Due brave persone – libro di Cochi e Renato, pubblicato da Rizzoli nel 1975